Otón V, llamado el Victorioso o el Magnánimo (1439 - 9 de enero de 1471, ), fue Duque de Brunswick-Luneburgo y Príncipe de Luneburgo desde 1457 hasta su muerte. Compartió el principado con su hermano Bernardo, hasta la muerte de Bernardo en 1464.

Otón y Bernardo eran hijos del Duque Federico II de Brunswick-Luneburgo, y lo sucedieron como príncipes reinantes cuando Federico se retiró. Después de la muerte de Otón, su padre volvió a gobernar.

Biografía 
Otón era el hijo de Federico II de Brunswick-Luneburgo y Magdalena de Brandeburgo. Después de la muerte de su hermano sin descendencia. Otón asumió el control del Principado de Luneburgo en 1464. El reinado de Otón estuvo marcado por los movimientos monásticos reformistas de su tiempo que él intentó implementar en los monasterios de Luneburgo. Entró en la Abadía de Wienhausen, incautó un número de tesoros artísticos que, en opinión de Otón, eran contrarios al ideal de simplicidad monástico, y envió el abad para ser "reeducado en un monasterio que ya hubiera sido reformado". Según una leyenda, Otón murió en un torneo de justas en Celle. En la actualidad, una herradura en yeso marca el lugar donde el Duque Otón el Magnánimo se supone que tuvo el accidente en 1471.

Familia 
Otón contrajo matrimonio con Ana de Nassau-Siegen en 1467. Tuvieron los siguientes hijos:
 Guillermo (m. 1480)
 Enrique (c. 1467-1532)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Geckler, Christa (1986). Die Celler Herzöge: Leben und Wirken 1371–1705. Celle: Georg Ströher. . .

Enlaces externos 
 Die Welfen

Príncipes de Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)